Царская невеста:

 «Царская невеста» (1849) — пьеса в 4-х действиях Льва Александровича Мея.
 «Царская невеста» (1899) — опера в 4 действиях Н. А. Римского-Корсакова.
 «Царская невеста» (1965) — фильм режиссёра Владимира Гориккера по одноимённой опере.